Gestore dei Servizi Energetici, societat italiana per al foment de la producció d'energia renovable
 Barcelona GSE (de l'acrònim en anglès Graduate School of Economics), centre educatiu superior d'Economia de Barcelona, adscrit a la UPF i la UAB
 Gran enciclopèdia soviètica (del seu nom en anglès Great Soviet Encyclopedia), enciclopèdia en rus publicada a la Unió Soviètica
 Empresa patrocinada pel govern (del seu nom en anglès Government-Sponsored Enterprise), tipus d'empresa de serveis financers creada pel Congrés dels Estats Units
 Estadi GSE (del seu nom en grec Γυμναστικός Σύλλογος Ευαγόρας, transliterat Gymnastikos Syllogos Evagoras), estadi de futbol situat a Famagusta (Xipre)
 Green Street Elit, versió fictícia del grup de hooligans Inter City firm a la pel·lícula anglesa Green Street Hooligans
 Generic Stream Encapsulation, protocol de capa d'enllaç de dades de DVB